Wallin er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 David Wallin (1876–1957) – svensk kunstner
 Georg August Wallin (1811–1852) – finsk orientalist
 Johan Olof Wallin (1779–1839) – svensk salmedigter